Grupa galaktyk M94 (Grupa w Psach Gończych I) – sąsiednia wobec Grupy Lokalnej grupa galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych w odległości około 13 milionów lat świetlnych. Grupa ta nie zawiera wielu wyraźnie widocznych galaktyk. Choć na obszarze gwiazdozbioru Psów Gończych znajduje się mnóstwo galaktyk, to jednak dopiero dokładne pomiary odległości pozwoliły rozróżnić galaktyki grupy od licznych galaktyk tła. Najjaśniejszą, choć nie największą galaktyką grupy jest Messier 94.

Grupa M94 należy do Supergromady w Pannie.

Galaktyki grupy M94 
Grupa M94 zawiera 4 duże galaktyki oraz wiele średniej wielkości galaktyk karłowatych o średnicach pomiędzy 5 a 25 tysięcy lat świetlnych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

 
Gwiazdozbiór Psów Gończych